Адеркас:

 Адеркас — остзейский дворянский род.
 Адеркас — дворянский герб.

Персоналии 
 Адеркас, Андрей Антонович (1770—1840) — генерал-лейтенант, генерал-квартирмейстер.
 Адеркас, Борис Антонович (1775—1831) — генерал-майор, действительный статский советник, Псковский и Воронежский губернатор.
 Адеркас, Владимир Викторович (1845—1898) — генерал-майор, участник Хивинского похода и Русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Адеркас, Оттокар Карлович (1859—1921) — деятель общественного призрения, тайный советник.
 Адеркас, Фабиан (до 1610 — 1683) — шведский генерал-майор.
 Адеркас, Фридрих Вильгельм Карл (1767—1843) — военный специалист, профессор Дерптского университета.
 Адеркас, Эммануил Богданович (1773—1861) — дипломат, деятель общественного призрения, тайный советник.